Ian White (1970) angol dartsjátékos
 Ian White (1984) kanadai jégkorongozó